Вейккауслига 2020 () — 90-й сезон чемпионата Финляндии по футболу с момента его создания. В чемпионате принимают участие 12 команд. Чемпионский титул защищал клуб КуПС. Чемпионом страны в 30-й раз в своей истории стал клуб «ХИК» из Хельсинки.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 12 команд. Они играют между собой двукруговой турнир из 22 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях). Команда, занявшая 11-е место играет стыковые матчи со 2-й командой из Первой лиги. Команда, занявшая по итогам второго этапа 12-е место вылетает в Первую лигу.

Еврокубковая квота 
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Стыковые матчи
Клуб «ТПС», занявший 11 место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «КТП», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2020.

Таким образом по сумме двух матчей за счёт гола забитого на выезде победила команда «КТП» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на FlashScore.ru
 Статистика на rsssf.com

Чемпионат Финляндии по футболу
Спорт в Финляндии в 2020 году
Финляндия
Финляндия